Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a japán Ószaka Naomi volt, aki ebben az évben a harmadik körben esett ki.

A torna előtti számítások alapján az elért eredménytől függően az aktuális világelső Ashleigh Barty, valamint Arina Szabalenka és Barbora Krejčíková kerülhetett volna a világranglista élére. Az előzetes számítások szerint függetlenül Szabalenka és Krejčíková eredményétől, Ashlegh Barty megőrzi első helyét, ha legalább a döntőbe jut. Ha nem jutna a döntőbe, akkor Szabalenka és Krejčíková közül az lett volna a világelső, amelyikőjük megnyeri a tornát. Mivel Szabalenka és Krejčíková is kiesett a negyeddöntőben, Barty megőrizte világelsőségét.

A győzelmet az ausztrál Ashleigh Barty szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 7–6(2) arányban legyőzte az amerikai Danielle Collinst.  Barty ezzel harmadik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta. Az Australian Open történetében legutóbb 44 évvel ezelőtt nyert ausztrál játékos a női egyes tornán.

A magyar játékosok közül a selejtezőben Gálfi Dalma és Jani Réka Luca indulhatott. Jani Réka Luca az első körben, Gálfi Dalma a második körben búcsúzott a tornától.

A világranglistán elfoglalt helyezése alapján Bondár Anna és Udvardy Panna közvetlenül a főtáblán kezdhette meg a versenyt. Első Grand Slam-főtáblás mérkőzésükön mindketten kiemelt játékost kaptak ellenfelül, és nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

N1